Furduiești:
 Furduiești, Câmpeni, Țara Moților, o localitate în județul Alba
 Furduiești, Sohodol, Țara Moților, o localitate în județul Alba

Toponime românești